Built to Last steht für folgende Musikalben:

 Built to Last (Grateful-Dead-Album), 1989
 Built to Last (Sick-of-It-All-Album), 1997
 Built to Last (Hammerfall-Album), 2016